Contea di Hopkins o Hopkins County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hopkins, nel Kentucky
 Contea di Hopkins, nel Texas